Costifer är ett släkte av svampdjur. Costifer ingår i familjen Isoraphiniidae. 

Costifer är enda släktet i familjen Isoraphiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Costifer